Serp i molot – film del 1921 diretto da Vladimir Gardin
 Serp i Molot – squadra calcistica di Mosca
 Serp i molot – film russo del 1994
 Serp i molot – videogioco
 Serp i Molot – centro abitato russo della Baschiria
 Serp i Molot – centro abitato russo dell'Oblast' di Kemerovo
 Serp i Molot – centro abitato russo dell'Oblast' di Novosibirsk
 Serp i Molot – centro abitato russo dell'Oblast' di Penza
 Serp i Molot – centro abitato russo dell'Oblast' di Tula
 Serp i Molot – centro abitato russo dell'Oblast' di Vladimir
 Serp i Molot – centro abitato russo dell'Oblast' di Volgograd
 Serp i Molot – centro abitato russo del Territorio dell'Altaj